Regazzoni est un patronyme porté notamment par :

 Alberto Regazzoni (1983-), footballeur international suisse ;
 Carlos Regazzoni (1943-2020), sculpteur et peintre argentin ;
 Clay Regazzoni (1939-2006), pilote automobile suisse.